St. Croix Recreational Demonstration Area ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Croix Recreational Demonstration Area (MN 48, Hinckley, Minnesota), NRHP-ID 96001594 
 St. Croix Recreational Demonstration Area (E of Hinckley, Hinckley, Minnesota), NRHP-ID 97001261